213 — музыкальная группа из города Лонг-Бич, Калифорния,
состоящая из Snoop Dogg, Warren G и покойного Nate Dogg. Группа выпускала записи в стиле джи-фанк. Основалась в начале 90-х, однако позже после ухода Snoop Dogg’a и Nate Dogg’a на лейбл Death Row Records, группа распалась, так как Warren G не собирался подписывать контракт с лейблом. После ухода Snoop Dogg’a и Nate Dogg’a с лейбла Death Row, группа воссоединилась и просуществовала до 2011-го года.
После смерти Nate Dogg’a группа окончательно распалась.

Название группы происходит от бывшего кода штата Калифорния и вдохновлено названием группы из Калифорнии — 415.

Примечания

Ссылки 

Snoop Dogg
Хип-хоп-группы США
Хип-хоп-трио
Исполнители TVT Records
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Джи-фанк-группы